Князевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область
 Князевское сельское поселение — входит в Унинский район

Омская область
 Князевское сельское поселение — входит в Называевский район

Рязанская область
 Князевское сельское поселение — входило в Скопинский район

Татарстан 
 Князевское сельское поселение — входило в Тукаевский район